Брадуа (Bradua) може да се отнася за:

 Име на римски политици от фамилиите Атилии, Валерии, Клавдии

 Марк Атилий Постум Брадуа, проконсул на провинция Азия по времето на император Домициан (81-96).
 Марк Атилий Метилий Брадуа, консул 108 г.
 Марк Атилий Метилий Брадуа Кавцидий Тертул Бас (проконсул на провинция Африка), син на консула 108 г.
 Апий Аний Атилий Брадуа, консул 160 г.
 Марк Валерий Брадуа, 171-172 г. управител на провинция Долна Мизия
 Марк Валерий Брадуа Клавдиан, суфектконсул около 172 г.
 Тиберий Клавдий Брадуа Атик, консул 185 г.; син на Ирод Атик
 Марк Валерий Брадуа Маврик, консул 191 г.

Други с името Брадуан:

 Публий Вигелий Рай Плаврий Сатурнин Атилий Брадуан Кавцидий Тертул, 169-170 г. управител на провинция Долна Мизия
 Публий Вигелий Рай Пларий Сатурнин Атилий Брадуан Кавцидий Тертул, консул или суфектконсул около 160 г., управител на провинция Долна Мизия (169-170 г.), 180 г. проконсул на Африка